Піна — непрозора легка пузирчаста маса, утворена на поверхні рідин від сильного коливання, збовтування, нагрівання, бродіння
 Піна — представник роду морських двостулкових молюсків родини Pinnidae

Особи 
 Піни (рід) — португальський шляхетний рід.
 Руй де Піна — португальський історик.

Топоніми

Піна — річка в Берестейській області

Піна — давня назва річки Пене () в Німеччині, у землі Мекленбург-Передня Померанія

Алту-ду-Піна — парафія.

Піна — річка в Мурманській області
 Піна — річка в Томській області

Техніка 
 «Піна» — польський, згодом радянський мінний загороджувач

Фільм 
 «Піна» — радянський фільм 1979 року.
 «Піна: танок пристрасті» — німецький 3D-фільм 2011 року, режисера Віма Вендерса про хореографа Піну Бауш.

Див. також 
 Піни — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим
 Пінка
 Пєна
 Пена
 Пено (значення)